Droga ekspresowa R1 (Czechy)
 Droga ekspresowa R1 (Słowacja)